Чемпионат Европы по футболу 2015 среди девушек до 19 лет стал 8-м розыгрышем чемпионата Европы по футболу среди девушек и прошёл в Исландии с 22 июня по 4 июля.

В финале в Рейкьявике испанки разгромили швейцарок со счётом 5:2, при чём проигравшие два мяча забили в свои ворота.

Отбор 

Отборочный турнир к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2015 будет состоять из двух раундов:
Квалификационный раунд - 25 сентября - 31 октября 2014
Элитный раунд - 11 апреля - 28 марта 2015

В квалификационном раунде примут участие 40 команды (Исландия автоматически попала в финальную часть на правах хозяина турнира, Германия, Испания и Франция автоматически прошли в элитный раунд, как команды с наивысшим коэффициентом), которые были поделены на 10 групп по 4 команды. В элитный раунд попадут победители групп, команды занявшие вторые места и одна команда занявшая третье место.

В элитном раунде примут участие 24 команды, которые будут поделены на 6 групп по 4 команды. Победители групп, и одна команда занявшая второе место выйдут в финальную часть.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Чемпионаты Европы по футболу (девушки до 17 лет)